Municípios
Guaraciaba (Minas Gerais) - município brasileiro no estado de Minas Gerais
Guaraciaba (Santa Catarina) - município brasileiro no estado de Santa Catarina
Guaraciaba do Norte - município brasileiro no estado do Ceará